Époque classique est une expression employée en histoire pour désigner :

 l'époque classique de la Grèce antique, centrée sur les Ve et IVe siècles avant Jésus-Christ ;
 l'époque classique de la Mésoamérique, du IIe au Xe siècle environ ;
 l'époque classique ou classicisme, en France puis en Europe, de 1660 à 1715 environ.

Voir aussi 
 

ja:古典期